Різенки — старовинний шляхетський рід гербу Лада

 Євстафій Різенко — прапрадід Василя Павловича Різенка

II
 Василь Євстафійович Різенко — київський міщанини, володів подвірям на Подолі. Мав сина Федора.

III
 Федір Васильович Різенко — інстигатор Київського магістрату (1741), лавник (1761).
 Василь Васильвич Різенко — київський бургомістр.

IV
 Павло Васильович Різенко — купець. Одружений з Марина Миколаївна Леонтович
 Петро Васильвич Різенко (Базилевич) (1749 р.н.,Київ) — викладач, протопоп.
 Дмитро Федорович Різенко — штаб-лікар.
 Іван Федорович Різенко (1757 р.н., Київ) — доктор медицини, надвірний радник.

V
 Василь Павлович Різенко (1783, Київ -1827) — професор медицини
 Михайло Павлович Різенко (1785, Київ-1829,Браїла) — доктор медицини, ординатор військових госпіталів. Помер від чуми.

Українські роди
Українські прізвища
Українська шляхта